Города Сенегала () — список наиболее крупных населённых пунктов Сенегала. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Сенегале есть 59 городов с численностью более 1700 человек.

Список городов Сенегала

Примечания

Ссылки 

 
Сенегал
Списки:Сенегал